Il singolare  del Bauer Watertechnology Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Rajeev Ram era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Jan Mertl.

Daniel Brands ha battuto in finale Ernests Gulbis 7–6(7–0), 6–3.

Teste di serie

 Grega Žemlja (quarti di finale)
 Rajeev Ram (quarti di finale)
 Philipp Petzschner (ritiro)
 Daniel Brands (Campione)

  Ivan Dodig (ritiro)
  Ruben Bemelmans (quarti di finale)
  Frank Dancevic (Primo turno, si ritirò a causa di un infortunio alla caviglia sinistra)
  Dustin Brown (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Bauer Watertechnology Cup 2012